

Geografia 
 Santo Spirito – quartiere di Firenze
 Santo Spirito – isola della Laguna di Venezia
 Santo Spirito – località (non frazione) di Marino nella città metropolitana di Roma Capitale
Santo Spirito – isolotto nel mare di Novegradi, in Croazia
 Santo Spirito – quartiere di Bari, appartenente al V Municipio

Religione 
 Santo Spirito – espressione per definire lo Spirito Santo, entità del Cristianesimo

Altro
 Arcispedale di Santo Spirito in Saxia – complesso ospedaliero e monumentale di Roma
 Ordine di Santo Spirito – ordine cavalleresco francese
 Basilica di Santo Spirito – chiesa di Firenze
 Ex convento di Santo Spirito – Museo in Lanciano

Pagine correlate 
 Chiesa di Santo Spirito